Alburgh, une municipalité américaine dans l'état du Vermont ;
 Alburgh, un village américain à l'intérieur de la municipalité d'Alburgh dans l'État du Vermont.